Huis van de Toekomst in Vilvoorde in België, een huis van het project Living Tomorrow
 Huis van de Toekomst (Nederland), een project in Nederland